Jeffersonville peut désigner :

 Jeffersonville, ville située en Géorgie ;
 Jeffersonville, village située dans l'Illinois ;
 Jeffersonville, ville située dans l'Indiana ;
 Jeffersonville, ville située dans le Kentucky ;
 Jeffersonville, ville située dans l’État de New York ;
 Jeffersonville, ville située en Ohio.

Homonymie de toponyme